Волнения в Омане — массовые волнения и демонстрации, проходившие в Омане в 2011 году.

Описание 
Начались демонстрацией в январе 2011 года, в феврале столкновения с полицией, есть убитые.

Хроника 
 17 января 2011 года — демонстрация
 19 февраля 2011 года — «мирный зелёный марш».
 26 февраля 2011 года — протесты, погибло 2 человека в городе Сухар.
 27 февраля 2011 года — протесты, смерть 6 человек в городе Сухар. 
 1 марта 2011 года — продолжение протестов
 4 марта 2011 года — пикет 200 человек у Консультативного совета в Маскате, протесты в Салале и Сухаре.
 5 марта 2011 года — нефтяники в Хайме присоединяются к акциям протеста.
 13 марта 2011 года — султан Кабус бен Саид издал указ, согласно которому отныне законодательный совет будет иметь законодательные и регулирующие полномочия, будет создан комитет для работы над поправками к основному закону страны.

Примечания 

2011 год в Омане
Оман